Az 1992. évi nyári olimpiai játékok férfi páros teniszversenyét a Boris Becker, Michael Stich alkotta német duó nyerte, a dél-afrikaiak kettőse előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  John Fitzgerald / Todd Woodbridge (Második kör)
  Jakob Hlasek / Marc Rosset (Negyeddöntős)
  Sergio Casal / Emilio Sánchez (Negyeddöntős)
  Wayne Ferreira / Piet Norval (Döntős)

<ol start="5">
  Paul Haarhuis / Mark Koevermans (Első kör)
  Boris Becker / Michael Stich (Bajnok)
  Javier Frana / Christian Miniussi (Elődöntős)
  Omar Camporese / Diego Nargiso (Második kör)

Tábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények 

F2